Les Phasianelles sont des gastéropodes de la famille des Phasianellidae.
Phasianelle (oiseau) est le nom vernaculaire de plusieurs oiseaux.